Mecânica
Punção: bastão de metal.

Medicina
Punção lombar: coleta do líquido na medula espinhal com uma agulha.
Punção aspirativa por agulha fina: retirada de pequena porção de tecidos por aspiração com uma agulha.
Punção venosa: introdução de agulha em uma veia para inocular medicamentos ou extrair sangue.

Horologia
Punção de Genebra: marca de contraste utilizada para certificação de qualidade em relojoaria.

Desambiguação